Pteridopsida é uma classe de plantas na divisão Monilophyta e que inclui todos os fetos leptosporangiados. Na recente classificação de 2006 por Smith et al., a classe foi renomeada de Polypodiopsida. Esta recente classificação de Monilophyta é baseada em múltiplos estudos moleculares publicados desde 1994 e que clarificaram alguma da confusão existente na classificação dos fetos actuais..
Polypodiopsida é uma das quatro classes de Monilophyta (uma infradivisão, não reconhecida pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica), sendo as outras Marattiopsida, Equisetopsida, e Psilotopsida.

Contudo, conforme o Pteridophyte Phylogeny Group (2016), Polypodiopsida é a unica classe da divisão Monilophyta, sendo as demais classificadas nas subclasses Marattiidae, Ophioglossidae, Equisetidae (incluindo também a subclasse Polypodiidae), sendo anteriormente classificadas, respectivamente, como as classes Marattiopsida, Psilotopsida e Equisetopsida

Classificação
Segue-se o esquema de classificação proposto pela Pteridophyte Phylogeny Group I (PPG I):

Ordem Osmundales
Família Osmundaceae
Ordem Hymenophyllales
Família Hymenophyllaceae 
Ordem Gleicheniales
Família Gleicheniaceae
Família Dipteridaceae 
Família Matoniaceae
Ordem Schizaeales
Família Lygodiaceae
Família Anemiaceae 
Família Schizaeaceae
Ordem Salviniales
Família Marsileaceae
Família Salviniaceae 
Ordem Cyatheales
Família Thyrsopteridaceae
Família Loxomataceae
Família Culcitaceae
Família Plagiogyriaceae
Família Cibotiaceae
Família Cyatheaceae 
Família Dicksoniaceae
Família Metaxyaceae
Ordem Polypodiales
Família Lindsaeaceae 
Família Saccolomataceae
Família Dennstaedtiaceae
Família Pteridaceae 
Família Aspleniaceae
Família Thelypteridaceae
Família Woodsiaceae
Família Blechnaceae
Família Onocleaceae
Família Dryopteridaceae
Família Lomariopsidaceae
Família Tectariaceae
Família Oleandraceae
Família Davalliaceae
Família Polypodiaceae
Família Hemidictyaceae
Família Athyriaceae
Família Didymochlaenaceae
Família Hypodematiaceae
Família Nephrolepidaceae
Família Cystodiaceae
Família Lonchitidaceae
Família Cystopteridaceae
Família Rhachidosoraceae
Família Diplaziopsidaceae
Família Desmophlebiaceae

Discussão da Classificação Molecular
Tem havido alguma contestação aos recentes estudos moleculares, surgindo algumas reivindicações de que estes mostram uma vista distorcida e incompleta da ordem filogenética dos fetos, uma vez que os estudos não têm em consideração os representantes fósseis.

No entanto, os estudos moleculares clarificaram relações entre famílias que se julgava serem não-monofiléticas antes do advento da informação molecular, e que foram mantidas em posições não-monofiléticas devido à falta de suficiente informação que permitisse fazer outra coisa.

A reclassificação dos fetos através da utilização de múltiplos estudos moleculares, que geralmente se suportam mutuamente, não é diferente das classificações do passado, é simplesmente a definição das relações utilizando para tal toda a informação disponível. Não desencoraja o estudo mais aprofundado e a clarificação de grupos, e não significa que se, porventura, estudos posteriores provarem que a classificação está errada, esta não será aletrada.

Referências

Pteridopsida